Флокур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Флокур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель